Real može značiti:

Novčane jedinice:
 Brazilski real, brazilska valuta
 Real (valuta), stari novac u Španjolskoj, Portugalu, Nizozemskoj, te u zemljama Latinske Amerike

Nogometni klubovi: 
 Real Betis, španjolski nogometni klub iz Seville
 Real Madrid, španjolski nogometni klub iz Madrida
 Real Madrid BC, španjolski košarkaški klub iz Madrida
 Real Madrid Castilla, rezervna momčad Real Madrida koja igra u španjolskoj 2. ligi.
 Real Oviedo, španjolski nogometni klub iz Ovieda
 Real Sociedad, španjolski nogometni klub iz San Sebastiána
 Real Sport Clube Queluz, portugalski nogometni klub iz Queluza
 Real Valladolid, španjolski nogometni klub iz Valladolida
 Real Zaragoza, španjolski nogometni klub iz Zaragoze

Mediji:
 Real player, multimedijalni player

Geografija:
 Réal, komuna u departmanu Pyrénées-Orientales u Francuskoj

Druga značenja:
 Realan, stvaran; koji postoji; koji se može ostvariti
 Realizacija, provedba, ostvarenje
 Realizam, pravac u umjetnosti
 Realni brojevi, skup brojeva u matematici